Wheeldon ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Wheeldon (1866–1919), britische Frauenrechtlerin und Kriegsgegnerin
 Christopher Wheeldon (* 1973), Tänzer und Choreograph
 Simon Wheeldon (* 1966), kanadisch-österreichischer Eishockeyspieler
Siehe auch:
 Wheldon